Slippery Rock Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Slippery Rock Creek (Kentucky), Fluss im Owen County, Bundesstaat Kentucky 
 Slippery Rock Creek (New York), Fluss im Chautauqua County, Bundesstaat New York 
 Slippery Rock Creek (Pennsylvania), Fluss im Lawrence County, Bundesstaat Pennsylvania